El Campionat Mundial de Ral·lis 2002 va començar el 18 de gener amb la 70a edició del Ral·li Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 14 de novembre. El pilot finès Marcus Grönholm va guanyar amb més del doble de punts del segon lloc ocupat per Petter Solberg. Es va substituir el ral·li de Portugal pel d'Alemanya.

Referències 

Competicions d'automobilisme del 2002
2002